Aisa puede hacer referencia a:

 Átropos, una de las tres Parcas.
 Aísa (Huesca), población española.
 AISA, siglas de dos compañías españolas:
 Aeronáutica Industrial S.A.
 Automnibus Interurbanos, S.A.